Дэ́ниел Ни́и Та́ки Ме́нса Уэ́лбек (; родился 26 ноября 1990 года в Манчестере, Англия), более известный как Дэ́нни Уэ́лбек () — английский футболист ганского происхождения, нападающий клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Из-за роста и стиля игры в начале карьеры его сравнивали с такими форвардами как Эммануэль Адебайор и Нванкво Кану.

Клубная карьера 
Уэлбек родился в Манчестере в семье эмигрантов из Ганы. Ещё в шестилетнем возрасте он был замечен скаутами «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2005/06 перешёл в Академию «Манчестер Юнайтед». Его дебютный матч за молодёжный состав «Юнайтед» состоялся 8 апреля 2006 года в матче молодёжного чемпионата против «Сандерленда». В следующем матче он вышел на замену, а в оставшихся двух играх сезона оставался на скамейке запасных. В следующем сезоне Уэлбек сыграл 28 матчей за молодёжную команду «Юнайтед», забив 9 голов, включая девять матчей и один гол в Молодёжном кубке Англии, в котором команда дошла до финала. Уэлбек выступал на высоком уровне, хотя был одним из самых молодых игроков в составе.

В июле 2007 года Уэлбек подписал свой первый стажёрский контракт. Сезон 2007/08 он начал в молодёжной команде, но вскоре был переведён в резервную команду «Юнайтед», где, в основном, выходил на замену. Затем, в январе 2008 года, он был вызван вместе с командой в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть в прощальном матче Сами аль-Джабера из клуба «Аль-Хиляль». В матче, состоявшимся 21 января 2008 года, Уэлбек вышел на замену Андерсону на 65-й минуте. У Уэлбека был шанс спасти команду от поражения, когда на нём сфолили в штрафной в самом конце встречи, но он пробил одиннадцатиметровый выше перекладины.

25 января 2008 года сэр Алекс Фергюсон сообщил, что Уэлбек получит постоянный номер в основной команде на сезон 2008/09. 9 февраля 2008 года на предматчевой конференции перед игрой с «Манчестер Сити» Фергюсон сказал, что Уэлбек будет включён в состав на матч. Он также намекнул, что Уэлбек может начать матч в стартовом составе. Этого, однако, не произошло — Дэнни вообще не попал в заявку на матч.

Дебют Уэлбека за основной состав «Юнайтед» состоялся 23 сентября 2008 года, когда Дэнни вышел на поле в стартовом составе на матч третьего раунда Кубка Лиги против «Мидлсбро». «Юнайтед» выиграл этот матч со счётом 3:1. Первый гол за «Юнайтед» забил в матче со «Сток Сити» 15 ноября 2008 года, который закончился со счётом 5:0.

11 декабря 2009 Дэнни подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до июня 2013 года.

22 августа 2012 года подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до июня 2016 года.

1 сентября 2014 года перешёл в «Арсенал», подписав с лондонским клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 16 млн фунтов. Его дебют в составе канониров состоялся 13 сентября в матче против «Манчестер Сити». Первый гол за «Арсенал» Дэнни забил в матче с «Астон Виллой» 20 сентября. В Лиге чемпионов во втором туре группового этапа Уэлбек оформил свой первый хет-трик в карьере, забив 3 гола в ворота «Галатасарая».

Карьера в сборной 
14-летний Уэлбек дебютировал за молодёжную сборную Англии (до 16 лет) в октябре 2005 года в мачте против Уэльса. После этого он перешёл в сборную Англии до 17 лет, забив решающий гол в квалификационной встрече против Сербии и помог команде пробиться на юношеский чемпионат Европы (до 17 лет). На этом чемпионате Англия завоевала серебряные медали, уступив лишь Испании, что позволило ей пробиться на юношеский чемпионат мира (до 17 лет) в Южной Корее. На нём Уэлбек забил два гола в ворота Новой Зеландии и помог Англии, впервые принимавшей участие в этом турнире, достичь четвертьфинала.

За основную сборную Дэнни дебютировал 29 марта 2011 года в товарищеском матче против Ганы. Первый гол за сборную забил в пятой игре в ворота Бельгии.

Попал в заявку команды на Евро-2012. На турнире  в игре со Швецией при счёте 2:2 на 78-й минуте игры забил уникальный по необычности и красоте исполнения победный гол в ворота шведов — двигаясь боком, а затем спиной к чужим воротам и получив прострельную передачу с правого фланга, немного проскочив её, пропустил мяч перед левой опорной ногой, нанес удар правой ногой по направлению спереди-назад, то есть в направлении ворот соперника. Мяч влетел в незащищенный правый от вратаря угол ворот, который в момент удара в лучшем случае мог видеть только спину Дэнни (игра так и завершилась со счетом 3:2 в пользу Англии).

Матчи и голы Уэлбека за первую сборную Англии 

Итого: 42 матча / 15 мячей; 26 побед, 9 ничьих, 7 поражений.

Достижения

Командные достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги: 2012/13
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2009, 2010
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2011, 2013
 Итого: 6 трофеев

 Арсенал
 Обладатель Кубка Англии (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2015, 2017
 Итого: 4 трофея

 Сборная Англии (до 19 лет)
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (до 19 лет): 2009

Личные достижения 
 Награда Джимми Мерфи лучшему молодому игроку года в «Манчестер Юнайтед»: 2008

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 23 марта  2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»